A Gyilkos vadászat (The Benders) az Odaát című televíziós sorozat első évadjának tizenötödik epizódja.

Cselekmény

Minnesota államban egy kisfiú szemtanúja lesz, amint egy férfit, Alvin Jenkinst elragad valami egy parkolóban. A Winchester fivérek az ügy nyomába erednek. 

Miután kikérdezték a fiút, estére egy út menti bárban állnak meg pihenni. Csakhogy amikor Sam kimegy valamiért az autójukhoz, Dean hiába keresi, nyoma vész. A fiú egy pinceszerű teremben ébred fel egy cellában, mellette pedig az eltűnt Alvin Jenkinst pillanja meg. Néhány pillanat múlva két ismeretlen férfi lép be a helységbe, és élelmet ad a két elraboltnak.

Időközben Dean végő elkeseredettségében a rendőrséghez fordul segítségért, ahol rendőrnek kiadva magát bejelenti "unokaöccse" eltűnését. Az adatokat egy Kathleen nevű rendőrnő veszi fel, aki ezután Deannel azonnal nyomozni kezd. Később kiderül, hogy a nő öccse szintén eltűnt. Éjszaka a pincében Jenkins cellaajtaja váratlanul kinyílik, így a férfi -hátrahagyva Samet- azonnal rohanni kezd. Kijutva a tanyaszerű ház pincéjéből, a közeli erdőn át próbál meg menekülni, ám a korábbal élelmet adó két férfi jelenik meg, és rövid hajsza után szó szerint kivégzik Jenkinst. Dean és Kathleen átvizsgálják a bár parkolóját figyelő kamera szalagjait, így megtudják, hogy Samet egy furgonnal hurcolták el. Miközben autókáznak, a rendőrnő közli Deannel, megnézte az adatbázisban annak jelvényét, és a nyilvántartás szerint ellopták. 

Dean győzködésére Kathleen nem tartóztatja le, rövid idő után pedig egy földútra bukkannak. A rendőr az autóhoz bilincseli Deant, majd egyedül indul el az úton, mely végül egy elhagyatott házhoz vezet. Miután a nőnek egy fura kinézetű kislány nyit ajtót, egy idősebb férfi hátulról leüti. Deannek sikerül leszednie a bilincset, így ő is a házhoz indul, mely mögött több autóroncsot is talál. A pincébe érve találkozik a cellákba zárt Sammel és Kathleennel, aki ekkor tudja meg Deantől, hogy eltűnt öccse valószínűleg már nem él, mivel autójának roncsa a ház mögött áll. Mivel nem tudja kinyitni a cellákat, Dean a házba veszi az irányt, itt azonban három férfi támad rá, majd legyőzve egy székhez kötözik. A fiú itt döbben rá, hogy a rejtélyes eltűnések hátterében a Bender család áll: Pa Bender és annak három gyermeke. Mikor apja parancsára egyikük elindul, hogy megölje a két foglyot, Sam váratlanul leüti támadóját, majd kiszabadulva Deannel és Kathleennel felveszi a harcot Benderék ellen. Végül a Bender család összes tagját sikerül ártalmatlanná tenni.

Kathleen rádión erősítést kér, a fivéreknek pedig megköszöni a segítséget, és elengedi őket, mielőtt a hatóságok a helyszínre érnének…

Természetfeletti lények

Bender család

A Bender család a minnesotai Hibbing környékén több tucat embert rabolt el néhány év alatt, melynek célja szórakozásuk volt: az áldozatot kiengedték a sötét erdőbe, ahol aztán egy hajszát követően megölték.

A Bender család négy tagból áll: 
 – Pa Bender: a családfő– Jared és Lee Bender: Pa két felnőtt fia– Missy Bender: Pa kislánya

Időpontok és helyszínek

 2006. május 23. és június 10. közötti valamelyik 3 nap – Hibbing, Minnesota

Zenék

 Joe Walsh – Rocky Mountain Way
 Composer – Sweet and Low Down

Külső hivatkozások

Odaát